Na OI 1952. u Helsinkiju, konačna ljestvica na vaterpolskom turniru je bila sljedeća:

Turnir

Prvi krug preliminarne faze 

Utakmice su odigrane 25. srpnja 1952.

  -  JAR 6:5
  Egipat -  10:0
  -  0:16
  -  10:2
  Velika Britanija -  4:3
  -  4:8
  Španjolska -  3:2
  -  5:1
  -  13:4
  -  2:3

Drugi krug preliminarne faze 

Utakmice su odigrane 26. srpnja 1952.

  -  6:0
  -  16:0
  -  JAR 0:4
  -  6:2
  -  3:6

Skupina A 

26. i 27. srpnja 1952.

27. i 28. srpnja 1952.

28. i 29. srpnja 1952.

Skupina B 

26. i 27. srpnja 1952.

27. i 28. srpnja 1952.

28. i 29. srpnja 1952.

Skupina C 

Jugoslavija je podnijela tužbu zbog utakmice s Nizozemskom. Tužba je prihvaćena i Jugoslavija je osvojila prvo mjesto u skupini.

26. i 27. srpnja 1952.

27. i 28. srpnja 1952.

28. i 29. srpnja 1952.

Skupina D 

26. i 27. srpnja 1952.

27. i 28. srpnja 1952.

28. i 29. srpnja 1952.

Poluzavršna skupina E 

30. srpnja 1952.

31. srpnja 1952.

Poluzavršna skupina F 

30. srpnja 1952.

31. srpnja 1952.

Klasifikacijska skupina (5. – 8. mjesto) 

1. kolovoza 1952.

2. kolovoza 1952.

Završna skupina 

1. kolovoza 1952.

2. kolovoza 1952.

Konačna ljestvica 
Finalna skupina:

Vaterpolo na Olimpijskim igrama
Vaterpolo u Finskoj